CEEA est un sigle pouvant désigner :
 La Communauté européenne de l'énergie atomique 
 La Communauté économique eurasiatique (aussi CEE ou Eurasec)
 Le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle
 Le Centre européen d’études arabes (Euro Arab Center for Studies)
 La Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (d'un véhicule), telle que définie par l'article L234-1 du code de la route français
 Les comités d'éthique en expérimentation animale (qui évaluent les projets d'expérimentation animale en France)